Grand duo concertant pour clarinette et piano de Carl Maria von Weber (1815-1816)
 Grand Duo concertant pour violon et piano de Charles-Valentin Alkan (1840)
Duo concertant pour violon et piano d'Igor  Stravinsky (1931-1932)
 Duo concertant pour clarinette et piano de Darius Milhaud (1956)
 Duo concertante pour clarinette, violoncelle  et ensemble chambre de Magnus Lindberg (1992)